Андрея Ехрітт-Ванк і Анастасія Родіонова були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі.

Марія Кириленко і Флавія Пеннетта виграли титул, перемігши у фіналі пару Мервана Югич-Салкич і Іпек Шенолу з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари 

  Марія Кириленко /  Флавія Пеннетта (чемпіонки)
  Габріела Навратілова /  Моніка Нікулеску (1-ше коло)
  Івета Бенешова /  Петра Цетковська  (1-ше коло)
  Ева Грдінова /  Клаудія Янс  (2-ге коло)

Сітка

Посилання 
Draw 

Estoril Open
2008
Estoril Open